Спартакиада народов СССР — массовые спортивные соревнования в СССР в 1956—1991 годах. Проводилось два вида спартакиад народов СССР: летние спартакиады народов СССР, как правило, организовывались в предолимпийский год, а зимние спартакиады народов СССР — за два года до Олимпийских игр.

Летние спартакиады народов СССР 
I летняя Спартакиада народов СССР проводилась в олимпийском 1956 году. Последующие летние спартакиады народов СССР организовывались в предолимпийский год, за исключением IX летней Спартакиады народов СССР, которая проходила в 1986 году.
Всего было проведено десять летних спартакиад народов СССР
 I летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Москве — август 1956 года;
 II летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Москве — август 1959 года;
 III летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Москве — август 1963 года;
 IV летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Москве — июль — август 1967 года;
 V летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования — июль 1971 года;
 VI летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования — март — июль 1975 года;
 VII летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования — в 1979 году;
 VIII летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования — май — август 1983 года;
 IX летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования — июнь — сентябрь 1986 года;
 X летняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования — март — сентябрь 1991 года.

Виды спорта 
В таблице ниже для Спартакиады 1991 года отсутствует информация по ряду видов спорта. Начиная с  IV летней Спартакиады народов СССР, в программу игр стали входить соревнования по техническим видам спорта.

Зимние спартакиады народов СССР 
Проводились один раз в четыре года в 1962-90 гг. (кроме 1970 г.). Всего было проведено семь зимних спартакиад народов СССР.
 I зимняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Свердловске — март 1962 года;
 II зимняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Свердловске, Горьком, Терсколе и Киеве — март 1966 года;
 III зимняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Свердловске — март 1974 года;
 IV зимняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Свердловске — март 1978 года;
 V зимняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Красноярске — 4 — 16 марта 1982 года;
 VI зимняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Красноярске — 24 февраля — 11 марта 1986 года;
 VII зимняя Спартакиада народов СССР, финальные соревнования в Киеве — 1990 года.

Спартакиада в филателии 
В 1956 году была выпущена серия почтовых марок СССР, посвящённых Спартакиаде 1956 года:

См. также 
 Спартакиада

Примечания

Ссылки 
 История Спартакиад народов СССР // spartakiada.org
 Медали и значки Спартакиад // Современный музей спорта
 Наградная фалеристика спартакиад народов СССР и РСФСР // allfaler.ru